Anthology: Set the World Afire — сборник лучших композиций американской хэви-метал-группы Megadeth, выпущенный в 2008 году лейблом Capitol Records. Альбом содержит гораздо больше песен, чем предыдущие сборники группы и состоит из двух CD.

Список композиций

Диск 1

Диск 2

Участники записи 
 Дэйв Мастейн - вокал, гитара во всех песнях
 Марти Фридмен - гитара в песнях 10-17 на первом диске; 1-13 и 16-18 на втором диске
 Крис Поланд - гитара в песнях 1-5 на первом диске
 Эл Питрелли - гитара в песнях 14 и 15 на втором диске
 Джефф Янг - гитара в песнях 6-9 на первом диске
 Дэвид Эллефсон - бас-гитара во всех песнях
 Ник Менца - барабаны в песнях 10-17 на первом диске; 1-11 и 16-18 на втором диске
 Гар Самуэльсон - барабаны в песнях 1-5 на первом диске
 Джимми Деграссо - барабаны в песнях 12-15 на втором диске
 Белер, Чак - барабаны в песнях 6-9 на втором диске

Сборники Megadeth
Альбомы 2008 года
Сборники Capitol Records
Сборники 2008 года